Lehmbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Lehmbrock (1918–1999), deutscher Architekt
 Peter Lehmbrock (1919–1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Lehmbruck